Хуан де Диос Мартинес Мера (, 8 марта 1875 — 27 октября 1955) — эквадорский адвокат и политик, президент Эквадора.

Биография 

Родился в 1875 году в Гуаякиле; его дед профинансировал строительство большинства значимых зданий Гуаякиля, а отец был известным преподавателем, бросившим ради преподавания бизнес. Изучал медицину и право в Университете Гуаякиля, но не стал завершать образование из-за инцидента с деканом. В возрасте 20 лет принял участие в военной кампании Элоя Альфаро. В 1902 году стал заместителем ректора Колледжа имени Висенте Рокафуэрте. В 1910 году принял участие в вооружённом конфликте с Перу в звании капитана. В 1920 году стал депутатом от провинции Гуаяс, в 1921 году возглавил Палату депутатов. С 1922 года был менеджером в Эквадорской компании табака и табачных изделий.

Исидро Айора, став конституционным президентом, назначил Хуана де Диоса Мартинеса министром финансов, однако через 6 месяцев Мартинес ушёл в отставку и посвятил себя сельскому хозяйству. В 1931 году вставший во главе исполнительной власти Альфредо Бакерисо Морено вновь сделал его министром финансов.

На президентских выборах 1931 года победил представитель консерваторов . Выступавшие против него либералы провели через Конгресс решение о том, что он не может занять пост президента, так как имеет перуанское гражданство. В ответ на это 27 августа 1932 года восстал гарнизон Кито, вынудив исполнявшего обязанности главы исполнительной власти Альфредо Бакерисо укрыться в посольстве Аргентины. После подавления этого выступления, вошедшего в историю Эквадора как «четырёхдневная война», во главе исполнительной власти встал , а в стране были назначены новые президентские выборы, на которых победил Хуан де Диос Мартинес.

Хуан де Диос Мартинес вступил в должность 5 декабря 1932 года. Он создал правительство, состоящее целиком из представителей либералов. Последовавший экономический спад и радикализация консерваторов сделали правительство непопулярным, и после того, как 17 мая 1933 года восстало три батальона гарнизона Риобамба, правительство ушло в отставку. Мартинесу пришлось сформировать новый кабинет.

В это время шёл вооружённый конфликт между Колумбией и Перу. Колумбия пыталась привлечь на свою сторону Эквадор, но Мартинес избегал втягивания страны в чужой конфликт. Однако не все в стране были согласны с такой точкой зрения, и глава Палаты депутатов Хосе Веласко Ибарра обвинил Мартинеса в неправильной внешней политике, а также в том, что он был избран с помощью обмана. 15 августа 1933 года 48 голосами против 22 Конгресс проголосовал за отставку президента. Мартинес отказался подписать это решение, и тогда 17 августа Конгресс проголосовал за вотум недоверия правительству, вынудив Кабинет уйти в отставку. Мартинес сформировал новый кабинет, но Конгресс вновь проголосовал за недоверие, и противостояние продолжилось. В итоге, Мартинес сформировал один за другим семь составов кабинета, но так и не пошёл на роспуск Конгресса. Однако 17 октября за отставку президента проголосовал и Сенат, и Мартинесу всё-таки пришлось оставить свой пост.

После ухода в отставку Хуан де Диос Мартинес больше не занимался политикой, хотя и продолжал оставаться членом Либеральной партии.

Президенты Эквадора
Политики Эквадора
Министры финансов Эквадора